Берці — високі черевики
 Берці — село в Мостиському районі Львівської області.